Daines ist der Familienname folgender Personen:
 Barry Daines (* 1951), englischer Fußballspieler
 Percy Daines (1902–1957), britischer Politiker
 Steve Daines (* 1962), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Dain
 Daine
 Danes
 Dayne